Kroneck ist der Ortsname von

 Kroneck (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kroneck (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kroneck (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kroneck (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Kroneck (Gemeinde Vorchdorf), Ortsteil von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Kroneck bezeichnet ferner

 Kroneck (Berg), einen Berg () im Schwarzwald bei Triberg

Kroneck ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Kroneck (1931–2015), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Cronegg
 Kronecker